Joaquim Gomes (gemeente), Braziliaans gemeente
Joaquim Gomes (basketballer), Angolees basketballer
Joaquim Gomes (wielrenner), Portugees wielrenner